Die Saison 2006/07 war die 19. reguläre Saison der ECHL. Die 25 Teams absolvierten in der regulären Saison je 72 Begegnungen. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Las Vegas Wranglers, während die Idaho Steelheads in den Play-offs ihren zweiten Kelly Cup gewannen.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Cincinnati Cyclones wurden nach zwei Jahren Pause reaktiviert und nahmen den Spielbetrieb wieder auf.
 Die Texas Wildcatters, die aufgrund von Schäden am eigenen Stadion durch den Hurrikan Katrina die Vorsaison aussetzen mussten, nahmen den Spielbetrieb wieder auf.
 Die Greenville Grrrowl erhielten keine Spielgenehmigung von der ECHL, da ihre finanzielle Zukunft nicht gesichert war, woraufhin sie den Spielbetrieb einstellten.
 Die San Diego Gulls stellten nach mehreren Jahren mit Verlusten den Spielbetrieb ein.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

American Conference

National Conference

Kelly-Cup-Playoffs

American-Conference-Qualifikation 
 (N4) Trenton Titans – (N5) Johnstown Chiefs 2:0
 (S4) Charlotte Checkers – (S5) Augusta Lynx 2:0

Turnierplan

Kelly-Cup-Sieger

Vergebene Trophäen

Weblinks 
 Offizielle Website der ECHL
 Statistiken auf hockeydb.com

2006/07
Eishockeysaison 2006/07